Wagenführ ist der Familienname folgender Personen:

 André Wagenführ (* 1959), deutscher Maschineningenieur und Hochschullehrer 
 Georg Wagenführ (1871–1950), deutscher Maler
 Hans Wagenführ (1886–1944), deutscher Politiker
 Horst Wagenführ (1903–1989), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Kurt Wagenführ (1903–1987), deutscher Journalist 
 Peggy Wagenführ (* 1976), deutsche Biathletin
 Rolf Wagenführ (1905–1975), deutscher Statistiker

Wagenführ steht weiter für:
 Eisenhütten- und Emaillierwerk Franz Wagenführ (auch: Eisenwerk Tangerhütte) in Tangerhütte

Siehe auch:
 Wagenführer